Vicat peut désigner :
 Louis Vicat, l'inventeur du ciment artificiel ;
 Joseph Vicat, fils de Louis Vicat et fondateur de l'entreprise de ciment Vicat ;
 Vicat, l'entreprise cimentière fondée par Joseph Vicat ;
 la dureté Vicat, servant à déterminer le temps nécessaire à la prise et au durcissement de la pâte de ciment.